Le Livre de la mort est le titre d'un plaidoyer contre la peine de mort publié par Théodore-Auguste Mendez en 1854.
Du Livre de la mort est le titre d'un recueil de poèmes symbolistes publié par Guy Lavaud en 1908.
Le Livre de la mort est le titre d'un recueil de contes macabres publié par Édouard Ganche en 1909.
Le Livre de la mort est le titre d'un recueil de poèmes publié par Albert Flory en 1934.
Le Livre de la mort est le titre français officieux de Death Note, une série de mangas de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata publiée sous ce titre anglais en France depuis 2007.
Le Livre de la mort est le quatrième volume, paru en 2012, d'une série de romans publiée sans nom d'auteur et initiée avec Le Livre sans nom.